Il existe plusieurs évêques français connus comme Bertrand de L'Isle ou de L'Isle-Jourdain :

 Bertrand de L'Isle-Jourdain ou Bertrand de Comminges (vers 1050, L'Isle-Jourdain - 1123, Lugdunum Convenarum), évêque de Comminges (1073 - 1123), canonisé par le pape Honorius III entre 1220 et 1222.
 Bertrand de L'Isle-Jourdain ou Bertrand de Toulouse (vers 1230, L'Isle-Jourdain - 1286, Toulouse), évêque de Toulouse (1270 - 1286).

Homonymie de patronyme